Olle Lindqvist kan syfta på

Personer 
 Olle Lindqvist (fotbollsspelare) (född 1999)
 Olle Lindqvist (generaldirektör) (1915-2008)
 Olle Lindqvist (konstnär) (1944–2017)
 Olle Lindqvist (travtränare) (1937–2016), även kallad Lappen